Hyllested Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hyllested Sogn (Slagelse Kommune)
 Hyllested Sogn (Syddjurs Kommune)